Hyponephele pavonia är en fjärilsart som beskrevs av Völschow 1900. Hyponephele pavonia ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pavonia